Die Skakligaen 2017/18 war die 13. Saison der Skakligaen und gleichzeitig die 56. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Team Nordea Skanderborg setzte sich deutlich vom Feld ab und wurde damit der Nachfolger des Charlottenlunder Vereins Philidor, der nach dem Titelgewinn im Vorjahr seine Mannschaft zurückgezogen hatte. Aus der 1. Division waren im Vorjahr BMS Skak und der Bov Skakklubb aufgestiegen. Während BMS Skak den Klassenerhalt erreichte, musste Bov zusammen mit dem Aarhuser Verein Nordre Skakklub direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2017/18.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 18. und 19. November, 3. und 17. Dezember 2017, 13. und 14. Januar, 11. Februar, sowie am 10. und 11. März 2018. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Ballerup und je zwei in Aarhus ausgetragen, in der fünften und sechsten Runde wurden je drei Wettkämpfe in Gilleleje und je zwei in Aarhus gespielt, die beiden letzten Runden wurden zentral in Skanderborg ausgerichtet. Die Wettkämpfe der dritten, vierten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Dänemark
2017
Schachveranstaltung 2017
Schachveranstaltung 2018